Людвиг Барт цу Бартенау (; 17 января 1839, Роверето, Тренто  — 3 августа 1890, Вена) – австрийский , , профессор, доктор философии, .

Биография 

Образование получил в Мюнхенском университете, ученик Юстуса фон Либиха. Проходил военную службу в Академическом легионе (1859 и 1866).

В 1867 году был назначен профессором химии в Инсбрукском университете. С 1876 года — профессор химии Венского университета.

В 1876 году стал членом-корреспондентом, в 1879 году — действительным членом Австрийской академии наук. Был членом Высшего медицинского совета, продвигал австрийскую фармацевтическую химию, открыл резорцин, успешно работал над производными бензола и действием расплавленного поташа на органические вещества.

В 1880 году вместе с химиком Адольфом Либеном (1836—1914) основал журнал ежемесячный журнал по химии Monatshefte für Chemie.

Как альпинист исследовал Штубайские Альпы, результат опубликовал в монографии.

, винодел. На принадлежавших ему участках земли одним из первых начал культивировать в Тироле виноград пино нуар, создал вино Barthenau.

Избранные труды 
 Über die Einwirkung des Chlors auf den Amylalkohol, 1861 – The action of chlorine on amyl alcohol.
 Über die Einwirkung des Broms auf Glycerin, 1862 – The action of bromine on glycerol.

Примечания

Литература 
 Thomas Maisel. Scholars in Stone and Bronze: The Monuments in the Arcaded Courtyard of the University of Vienna

Ссылки 
Ludwig Barth von Barthenau

Профессора Венского университета
Преподаватели Инсбрукского университета
Выпускники Мюнхенского университета
Доктора философии
Виноделы Австрии
члены Австрийской академии наук